Уралта́у, также Урал-тау, Урал-Тау;

 Уралтау — один из самых длинных горных хребтов Южного Урала.
 Уралтау — село в Белорецком районе Башкортостана.
 «Урал-тау» — сорт яблони.